Чыпчытах — топоним (основные типы: ороним и гидроним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чыпчытах — озеро, на правом берегу р. Чыпчытах, координаты 66°18' с. ш. 134°59' в. д., код ГКГН 357847.
 Чыпчытах — гора, на Янском плоскогорье, восточнее горы Эмерген-Таса, координаты 66°18' с. ш. 134°51' в. д., код ГКГН 357845.
 Чыпчытах — гора, в северо-западной части гор Орто-Сала-Таса, координаты 66°23' с. ш. 134°53' в. д., код ГКГН 357587.
 Чыпчытах — река, левый приток р. Налыаччыя, координаты 66°18' с. ш. 135°01' в. д., код ГКГН 357877.

См. также